Matoušková ist der Familienname folgender Personen:

 Lucie Matoušková (* 1973), tschechische Schauspielerin
 Matylda Matoušková-Šínová (* 1933), tschechische Turnerin